Innakasiup Tasia bezeichnet:
 Innakasiup Tasia (See, Aasiaat), See im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Innakasiup Tasia (See, Kangaatsiaq), See im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland